Als Kabinett Talon werden folgende Regierungen Benins unter Präsident Patrice Talon bezeichnet: 

 Kabinett Talon I, von 2016 bis 2021
 Kabinett Talon II, seit 2021